L'Armoire, conte de Théodore de Banville
 , récit de Thomas Mann
 L'Armoire, nouvelle de Guy de Maupassant

Notes et références 

Armoire